Berna – capitale della Svizzera nell'omonimo cantone
 Berna – produttore svizzero di autocarri, autobus e filobus chiusa nel 2003
 Berna – stazione della rete tranviaria di Madrid